Huta Raja (Panyabungan Selatan), een plaats in Indonesië
Huta Raja (Ranto Baek), een plaats in Indonesië
Huta Raja (Simangambat), een plaats in Indonesië
Huta Raja (Muara Batang Toru), een plaats in Indonesië
Huta Raja (Siabu), een plaats in Indonesië